Aksentijević ist der Familienname folgender Personen:

 Miodrag Aksentijević (* 1983), serbischer Futsalspieler
 Nikola Aksentijević (* 1993), serbischer Fußballspieler
 Srđan Aksentijević (* 1986), türkischer Wasserballspieler